Лиса и виноград:

 «Лиса и виноград» — басня античного автора Эзопа.
 «Лиса и виноград» — пьеса Гильерме Фигейредо.
 «Лиса и виноград» — мультипликационный фильм Вячеслава Левандовского, снятый в 1936 году в Объединении объёмной мультипликации «Мосфильма» по мотивам басни И. А. Крылова.

См. также 
 «Лисы в винограднике» — исторический художественный роман Лиона Фейхтвангера.
 «Лисица и виноград» — басня И. А. Крылова, основанная на басне Эзопа.

Лисы в культуре и искусстве